Rank kan syfta på
 RANK -  en riksorganisation för arrangörer av ny musik i Sverige, se Riksförbundet Arrangörer av Nutida Konstmusik
 Rank, Munsala – en bydel i Munsala, Nykarleby stad, Finland
 Rank (musikalbum) – ett livealbum av The Smiths

Se även 
Rangordning
Tjänstegrad